Das Herreneinzel der US Open 2008 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Das Finale bestritten Andy Murray und Roger Federer. Federer gewann in drei Sätzen und konnte somit seinen Titel verteidigen. Dies war sein fünfter Triumph bei den US Open (nach 2004, 2005, 2006 und 2007) und sein 13. Grand-Slam-Titel insgesamt. Durch seinen fünften Titel in Folge konnte Federer als erster Spieler zwei Grand-Slam-Turniere fünfmal hintereinander gewinnen, zuvor gelang es ihm in Wimbledon zwischen 2003 und 2007.

Qualifikation 
Die Qualifikation der US Open 2008 fand für die Herren im Einzel vom 21. bis 24. September 2008 statt. Ausgespielt wurden 16 Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Dazu kamen noch drei Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den US Open 2008 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Turnierplan Herreneinzel auf der ATP-Homepage (englisch, PDF-Datei; 36 kB)
 Turnierplan Herren-Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 35 kB)
 Turnierinformationen auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 27 kB)

Herreneinzel
2008